Vera Baxter ou les Plages de l'Atlantique est un roman de Marguerite Duras paru en 1980 aux éditions Albatros.

Historique

Résumé

Éditions 
 Éditions Albatros, 1980 .

Roman de Marguerite Duras
Roman français paru en 1980